Arsenij Jatsenjuk har været regeringsleder for to regeringer:
 Regeringen Jatsenjuk I (midlertidig regering) - ukrainsk regering i 2014
 Regeringen Jatsenjuk II - ukrainsk regering fra 2014-14. april 2016